377 км, 377-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 377 км, Разъезд 377 КМ — разъезд и остановочный пункт, Казахстанская железная дорога, участок Костанай — Новоишимская. Код 661014.
 377 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 481938.